Köcsény, Köcsény-Lancsár település része Szlovákiában, a Pöstyéni járásban
Köcsény-Lancsár Köcsény és Lancsár  közös közigazgatási egysége Szlovákiában
Alsóköcsény, település Szlovákiában a Varannói járásban
Felsőköcsény, település Szlovákiában a Bártfai járásban